Teichhäuser steht für 

in Deutschland
 Teichhäuser, obersorbisch Haty, Siedlung in der Gemeinde Räckelwitz, Landkreis Bautzen, Sachsen
 Teichhäuser (Bad Liebenwerda), Wohnplatz in der Stadt Bad Liebenwerda, Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg
 Teichhäuser (Neiße-Malxetal), sorbisch Gaty,  Wohnplatz im Amt Döbern-Land in der Gemeinde Neiße-Malxetal, Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg

in Tschechien
 Teichhäuser (Jezerní Domky), Siedlung in Vrchlabí

siehe auch
 Teichhaus